Feyenoord City is een stedenbouwkundig project in de Nederlandse stad Rotterdam. Het project heeft gestalte gekregen rondom de ontwikkeling van een nieuw stadion voor Feyenoord, renovatie van het huidige en de bouw van woningen. Aangrenzend ligt het projectgebied Stadionpark waar onder andere een vernieuwd Varkenoord en Park De Twee Heuvels onderdeel van uitmaken. Feyenoord City is ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau OMA, bijgestaan door LOLA landscape architects. Het project ligt in de wijk Feijenoord aan de Nieuwe Maas. Op maandag 29 november 2021 werd er officieel begonnen met het eerste project binnen de gebiedsontwikkeling.

Deelprojecten 
Aanvankelijk richtte het stedenbouwkundig project zich op de ontwikkeling van het nieuwe stadion waarbij vier deelprojecten werden gedefinieerd: Nieuw Stadion, De Strip, De Kuip en Stadskant. Later werden er nog vier deelprojecten apart van de reeds bestaande projecten aangeduid: Getijdenpark, De Veranda, Mallegatpark en Waterfront.

Nieuw stadion 

Het project omhelst de bouw van een nieuw stadion voor de betaald voetbalclub Feyenoord, dat de huidige Kuip zal vervangen. Dit stadion zou plaats kunnen bieden aan 63.000 toeschouwers, ten opzichte van de huidige Kuip met plek voor 51.000 toeschouwers. Het was de bedoeling dat de bouw van het nieuwe stadion in het eerste kwartaal van 2022 begon en dat Feyenoord het veld vanaf het seizoen 2025/2026 kan bespelen. Sinds de aankondiging van het project was er veel gestand voor de plannen. In april 2022 maakte Feyenoord bekend definitief af te zien van de bouw van een nieuw stadion aan de rand van de Maas.

De Strip 
De Strip zal voor de verbinding zorgen tussen de nieuwe Kuip en de oude gerenoveerde Kuip. De Strip zal een 600 meter lange verhoogde promenade met winkels, cafés, restaurants, attracties en uitgaansgelegenheden vormen. Ook zal er aan deze promenade een bioscoopcomplex gelegen zijn.

De Kuip 
De Kuip, een gemeentelijk monument, zal worden behouden en worden gerenoveerd. Ook zal er in het oude stadion een atletiekbaan worden gerealiseerd en er zal een park worden aangelegd tussen de Kuip en de Stadionweg.

Stadskant 
De stadsboulevard, ook wel Urban Bridge genoemd, vormt de toegang tot Feyenoord City vanuit het stadscentrum en loopt vanaf de Laan op Zuid langs het nieuwe stadion, waar het de omloop kruist naar de Veranda aan de Nieuwe Maas. Dit gedeelte van het project omhelst ook de bouw van twee woontorens, een 4-sterrenhotel, een spa/wellness-center, een kleine jachthaven en een steiger voor watertaxi’s en waterbussen, waarmee ook dit gebied over water goed bereikbaar zal zijn.

Getijdenpark 
Het getijdenpark bevindt zich aan de rand van het stadion en loopt langs De Veranda tot aan het Eiland Van Brienenoord. Het dient als bescherming tegen mogelijke uit koers geraakte schepen in de bocht van de Nieuwe Maas, maar ook als park waarin bezoekers kunnen flaneren.

De Veranda 
De ontwikkeling van De Strip, waar de horeca, bioscoop en grote sportwinkels naartoe verhuizen, ontstaat er ruimte binnen het gebied van De Veranda waar nieuwe woningen worden gerealiseerd. Er zijn ruim 1.000 nieuwe woningen voorzien in het gebied.

Mallegatpark 
Op de plek waar anno mei 2021 nog een tankstation en een verschillende bedrijfspanden staan zal het Mallegatpark worden uitgebreid. Daarnaast wordt er een multifunctioneel plein gerealiseerd waar op wedstrijddagen plaats is voor 40 touringcars.

Waterfront 
Waterfront is een deelproject waarin hoogbouw wordt gerealiseerd met minimaal 600 appartementen. In de plint worden er gemeenschappelijke functies en horeca gerealiseerd waardoor er de hele week bedrijvigheid is in het gebied.

Rotterdam